Six navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Inconstant, et un autre aurait dû être construit :

le , une frégate de cinquième rang de 36 canons. Il s'agit de la frégate Pallas capturée aux Français en 1778, renommée Inconstant puis Convert en 1783, et démolie en 1791 ;
le , une frégate de cinquième rang lancée en 1783 et démolie en 1817 ;
le HMS Inconstant aurait dû être un navire de ligne de cinquième rang de 46 canons. Commandé en 1825, il est annulé en 1832 ;
le , une frégate de cinquième rang de 36 canons lancée en 1836 et revendue en 1862 ;
le , une frégate à coque en fer lancée en 1868 et revendue en 1956 après avoir servi à quai pendant presque 60 ans ;
le , un croiseur léger de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
le , un destroyer commandé par la Turquie en 1939 puis réquisitionné par la Royal Navy. De , il est lancé en 1941 puis rendu aux Turcs en 1946, avant d'être revendu en 1960.

Source 

Inconstant